Абд ус-Саттар, Абдул Саттар ( - «Раб Прощающего») — арабское имя, состоит из ономастического компонента Абд, артикля аль и имени Саттар. Имя «Саттар» восходит к эпитету Аллаха, происходит от глагола «стр» - «покрывать», является однокоренным с именем Мастура и с таким словами как, например, «ситара» - «шторы». «Йа-саттар» — предписываемый шариатом возглас мужчины при входе в чужой дом, чтобы скрылись женщины.
 Абдул Саттар (1931—2019) — пакистанский государственный деятель. Дважды занимал должность министра иностранных дел государства.
 Абдус Саттар (1906—1985) — государственный и политический деятель Бангладеш.
 Эдхи, Абдул Саттар (1926—2016) — пакистанский филантроп.
 Абдель Саттар Сабри (род. 1974) — египетский футболист.
 Ишанкулов, Абдусаттар (1917—1997) — Герой Советского Союза.

Литература 
 Имя и история. А.Гафуров. 1987
 

Арабские имена